Zemljopis:
 Zavala (kopneni reljef)
 Zavala (reljef morskog dna)

Hrvatska:
 Zavala (Jelsa), mjesto u općini Jelsa, na otoku Hvaru, nedaleko mjesta Svete Nedjelje i Ivan Dolca.
 Zavala (Slivno), naselje u općini Slivno

BiH:
 Zavala (Ravno, BiH), naselje u općini Ravno

SAD:
 Okrug Zavala, Teksas, okrug u Teksasu